Guido Gregoletto – calciatore italiano
 Paolo Gregoletto – bassista italoamericano